Een verkeersweg:
 N815 (België)
 N815 (Frankrijk)
 N815 (Nederland), zie Provinciale weg 815

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing